Hotel Diplomat kan avse:

Hotel Diplomat, Stockholm – ett exklusivt hotell beläget i jugendpalatset på Strandvägen i Stockholm
Hotel Diplomat, Åre – en filial i Åre